El término transición puede referirse a:

En ciencias sociales:
 Transición política, entendida normalmente como transición a la democracia.
 Transición española.
 Transición chilena a la democracia.
 Transición portuguesa a la democracia.
 Transiciones del modo de producción:
 Transición del esclavismo al feudalismo (fase de la evolución histórica, según el modelo de explicación materialista).
 Transición del feudalismo al capitalismo (fase de la evolución histórica, según el modelo de explicación materialista).
 Transición al capitalismo (de los antiguos países comunistas, desde 1989).
 Transición demográfica, la fase intermedia entre el Régimen demográfico tradicional y el actual.
 Comunidad de transición, proyecto para afrontar el doble desafío del cambio climático y del pico de producción del petróleo.
 Transición energética: del modelo energético actual a uno que se base en las energías renovables, la eficiencia energética; la abolición del carbón, la energía nuclear y otros recursos no renovables. 

En ciencias naturales:
 Transición en la química y la física, entre niveles de distinta energía.
 Elemento o Metal de transición, el situado en la parte central del sistema periódico.
 Temperatura de transición vítrea.
 Transición vítrea dinámica, un proceso de los polímeros amorfos.
 Transición (mutación ADN), un tipo de mutación del ADN.
 Transición evolutiva, término usado para hablar de una especie extinta, conocida por sus fósiles.

En lógica:
 Tabla de transición de estados.

En técnica de imagen:
 Transición (efecto especial), como las presentaciones con diapositivas.

Otros:
 Estilo Transición, estilo artístico de decoración y muebles que surge en Francia como vanguardia del Estilo Luis XV (Rococó).

Enlaces externos